໌
Valeriana angustifolia puede referirse a la:
descrita por Mill. publicada en Gard. Dict. ed. VIII. n. 4. (1768). es Centranthus angustifolius DC. publicada en 1805.
descrita por Tausch ex Host ublicada en Fl. Austriac. con nombre ilegal en (1827), es Valeriana officinalis L.